Alex Berry (né le  à Danvers, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur canado-américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2005 avec les Minutemen d'UMass dans la NCAA.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Minutemen d'UMass || NCAA ||24 ||1 ||1 ||2 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Minutemen d'UMass || NCAA ||29 ||7 ||6 ||13 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Minutemen d'UMass || NCAA ||34 ||10 ||7 ||17 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Minutemen d'UMass || NCAA ||37 ||11 ||19 ||30 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Marlies de Toronto || LAH ||8 ||0 ||0 ||0 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Royals de Reading || ECHL ||5 ||0 ||5 ||5 ||2 ||16 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH ||55 ||3 ||4 ||7 ||97 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Admirals de Norfolk || LAH || 75|| 14|| 20|| 34|| 150|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Bears de Hershey || LAH||29 ||6 ||10 ||16 ||56 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|2012-2013 || Royals de Reading || ECHL ||19 ||2 ||2 ||4 ||40 ||21 ||7 ||6 ||13 ||13
|-
| 2013-2014|| HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 10 || 2 || 3 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen || 28 || 9 || 14 || 23 || 97 || 11 || 4 || 4 || 8 || 12
|-
| 2014-2015 || Hockey Club Egna || Serie A || 6 || 3 || 4 || 7 || 10|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || SV Caldaro || Serie A || 17 || 4 || 8 || 12 || 36|| - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Naissance à Danvers
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Royals de Reading
Champion de la Coupe Kelly
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur du HC Egna
Joueur du SV Caldaro